Osvaldo Martínez Arce, footballeur international paraguayen né en 1986.
 Osvaldo "Ozzie" Martínez, joueur de baseball portoricain né en 1988.